Schterew ist der Familienname folgender Personen:

 Mitko Schterew (* 1946), bulgarischer Komponist und Pianist 
 Nikola Schterew (1903–1972), bulgarischer Fußballspieler und -trainer